Pantalica bezeichnet:

 Pantalica (Siedlung), eine antike bronzeitliche Siedlung auf Sizilien
 Pantalica-Kultur, oder Pantalica-Nord-Kultur, eine nach der Siedlung bezeichnete archäologische Kultur
 Nekropole von Pantalica, ein Weltkulturerbe